Gorzeń est le nom de :

Toponymie
en Pologne
 Gorzeń, village de la voïvodie de Mazovie
 Gorzeń, village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie